Die Ykkönen 1994 war die erste Spielzeit der zweithöchsten finnischen Fußballliga unter diesem Namen und die insgesamt 57. Spielzeit seit der offiziellen Einführung einer solchen im Jahr 1936. Sie begann am 23. April und endete am 8. Oktober 1994.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister und Zweitplatzierte stiegen auf. Die letzten vier Vereine stiegen in die Kakkonen ab.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Finland - List of League Second Level Tables rsssf.com
 Ykkönen 1994 soccerway.com

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1994
1994